Hinkler ist der Name folgender Personen:

 Bert Hinkler (1892–1933), australischer Flugpionier und Testpilot
 Paul Hinkler (1892–1945), NSDAP-Gauleiter

 Division of Hinkler, Bundeswahlbezirk in Queensland.